Сезон 1923/24 — 14-й сезон в історії «Аматоре», а також 13-й сезон підряд, котрий клуб провів у вищому дивізіоні австрійського футболу. За підсумками сезону клуб вперше в своїй історії став чемпіоном Австрії, а також вдруге виграв Кубок Австрії. Таким чином, «Аматере» оформив свій перший «золотий дубль».

Чемпіонат Австрії в цьому сезоні офіційно називався І клас Віденської ліги.

Чемпіонат Австрії

Турнірная таблица

Матчі 

Час початку матчів: центральноєвропейський (MEZ)

Кубок Австрії 

Час початку матчів: центральноєвропейський (MEZ)

Товариські матчі

Статистика гравців

Примітки

Посилання 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпіонат Австрії 1923/24 на сайті AustriaSoccer.at
Кубок Австрії 1923/24 на сайті AustriaSoccer.at

1923—1924
Аматоре
1923 в австрійському спорті
1924 в австрійському спорті